John Sands ist der Name folgender Personen:

* John Sands (Journalist) (1826–1900), britischer Journalist
 John Sands (Fußballspieler) (1854–1911), englischer Fußballspieler
 John Sands (Eisschnellläufer) (1933–2020), kanadischer Eisschnellläufer